

Geografia 
 Francia
 Beyrie-sur-Joyeuse – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Cantone di Joyeuse – cantone dell'Arrondissement di Largentière 
 Joyeuse – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Anne de Joyeuse – uno dei favoriti di Enrico III di Francia
 Enrico di Joyeuse – nobile francese
 François de Joyeuse – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Louis Thomas Villaret de Joyeuse – ammiraglio francese

Altro 
 Duca di Joyeuse – titolo nobiliare francese creato nel 1581 da re Enrico III di Francia
 Joyeuse marche – brano orchestrale del compositore francese Emmanuel Chabrier
 L'isle joyeuse – brano per pianoforte di Claude Debussy

Pagine correlate 
 La Veuve joyeuse